Joseph Alfred Pierre Hormisdas Lépine, surnommé Pit Lépine, (né le  à Sainte-Anne-de-Bellevue au Québec, Canada et mort le  à Sainte-Rose au Québec) est un joueur québécois devenu entraîneur de hockey sur glace.

Il joue pendant sa carrière plus de 500 matchs avec le club des Canadiens de Montréal au cours des années 1920 et 1930. Pendant sa première saison dans la Ligue nationale de hockey, en 1925-1926, il marque neuf buts et joue sur la même ligne que son frère aîné, Hec Lepine. 

Avant sa retraite en 1938, il passe presque 13 saisons avec les Canadiens avec lesquels il gagne deux coupes Stanley consécutives en 1930 et 1931.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1922-1923 || Royaux de Montréal || MCHL || 4 || 2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1922-1923 || Shamrocks de Montréal || MCHL || 1 || 1 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1923-1924 || Hochelaga de Montréal || MCHL || 9 || 3 || 0 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1924-1925 || Nationale de Montréal || ECHL || 15 || 8 || 0 || 8 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1925-1926 || Canadiens de Montréal || LNH || 27 || 9 || 1 || 10 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 1925-1926 || Nationale de Montréal || ECHL || 3 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1926-1927 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 16 || 1 || 17 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1927-1928 || Canadiens de Montréal || LNH || 20 || 4 || 1 || 5 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1928-1929 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 6 || 1 || 7 || 48 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1929-1930 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 24 || 9 || 33 || 47 || 6 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 1930-1931 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 17 || 7 || 24 || 63 || 10 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 1931-1932 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 19 || 11 || 30 || 42 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 1932-1933 || Canadiens de Montréal || LNH || 46 || 8 || 8 || 16 || 45 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1933-1934 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 10 || 8 || 18 || 44 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1934-1935 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 12 || 19 || 31 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1935-1936 || Canadiens de Montréal || LNH || 32 || 6 || 10 || 16 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Canadiens de Montréal || LNH || 34 || 7 || 8 || 15 || 15 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1937-1938 || Canadiens de Montréal || LNH || 47 || 5 || 14 || 19 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1938-1939 || Eagles de New Haven || IAHL || 52 || 8 || 23 || 31 || 16 || - || - || - || - || -

| 526 || 143 || 98 || 241 || 392|| 41 || 7 || 5 || 12 || 26

Références 

Entraîneur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Eagles de New Haven
Naissance en juillet 1901
Décès en août 1955
Naissance au Québec
Champion de la Coupe Stanley
Joueur québécois de hockey sur glace
Décès à 54 ans